Кабановка — топоним:

Белоруссия 
 Кабановка — деревня в Лукском сельсовете Жлобинского района Гомельской области.
 Кабановка — деревня в Новомарковичском сельсовете Жлобинского района Гомельской области.

Россия 
 Кабановка — деревня в Клинцовском районе Брянской области.
 Кабановка — хутор в Мглинском районе Брянской области.
 Кабановка — деревня в Глушковском районе Курской области.
 Кабановка — деревня в Курчатовском районе Курской области.
 Кабановка — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Кабановка — село в Кинель-Черкасском районе Самарской области.

Река 
 Кабановка — река в России, протекает в Алтайском крае, Республике Алтай.